Изъяю — топоним:
 Изъяю — река в Республике Коми.
 Изъяю — посёлок городского типа в Республике Коми.